Il gruppo della lantanite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della lantanite 
 Lanthanite-(Ce)
 Lanthanite-(La)
 Lanthanite-(Nd)

Note 

Lantanite